

Geografia

Ukraina 
 Oster – miasto
 Oster – rzeka, dopływ Desny

Niemcy 
 Oster - rzeka, dopływ Blies

Osoby 
 Emily Oster – amerykańska ekonomistka
 Grigorij Oster – rosyjski pisarz i scenarzysta
 Hans Oster – niemiecki generał
 Harry Oster – amerykański folklorysta
 John Oster – walijski piłkarz
 Nicolaus Oster – francuski ksiądz
 Stefan Oster – niemiecki biskup

Zobacz też 
 Oster-Ohrstedt